Mina pueden hacer referencia a:

 mina, lugar de extracción de recursos minerales;
 mina, excavación para socavar una fortificación;
 mina, unidad de peso de la antigua Babilonia;
 mina, sinónimo de mujer en lenguaje coloquial en Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Venezuela;

Explosivo 
 mina marina;
 mina terrestre;
 mina artesanal;
 mina antitanque;
 mina antipersona;

Lugares 
 Mina, ciudad de Arabia Saudita;

Argentina 
 Mina Clavero;

Estados Unidos 
 Mina; lugar designado para el censo en Nevada;
 Mina; pueblo en Nueva York;

Filipinas 
 Mina, municipio  en la provincia de Iloílo;

México 
 Mina, municipio en Nuevo León;
 Mina, población en Nuevo León;
 Mina, población en Veracruz;

Además 
 mina, instrumento de percusión de Barlovento-Venezuela, fabricado con tronco de guayaba;
 mina (μνᾶ), unidad monetaria de la Grecia antigua, equivalente a cien dracmas;
 mina, framework para desarrollar aplicaciones de red.

 Minas, ciudad de Cuba;
 Departamento Minas (Córdoba);
 Departamento Minas (Neuquén);
 San Carlos Minas;
 Minas Gerais, estado de Brasil;
 La Mina, corregimiento del municipio de Valledupar, Cesar.
 Minas de Riotinto;
 Villanueva del Río y Minas;
 Sierra de las Minas, alineación montañosa en el este de Guatemala;
 San Antonio de las Minas;
 Minas, ciudad de Lavalleja;
 Minas de Corrales, departamento de Rivera;

Personas 
 Francisco Espoz y Mina (1781-1836), militar y político español;
 Francisco Xavier Mina (1789-1817), militar y político español y mexicano;
 Mauro Mina (1933-1993), boxeador peruano;
 Mina Mazzini (1940), cantante italiana;
 Yerry Mina, futbolista colombiano;
 Mina (1997), cantante japonesa del grupo Twice;
 Kang Mi Na (1999), cantante surcoreana.